Elvis Presley – cantante e attore statunitense
 Elvis Presley – album dell'omonimo cantante del 1956
 Elvis Presley Show – film documentario musicale del 1970 diretto da Denis Sanders incentrato sulla figura di Elvis Presley
 Elvis Presley: The Searcher – film documentario del 2018 diretto da Thom Zimny incentrato sulla figura di Elvis Presley

Pagine correlate 
 Elvis (disambigua)